Chanceaux, commune de Côte-d'Or
 Chanceaux-près-Loches, commune d'Indre-et-Loire
 Chanceaux-sur-Choisille, commune d'Indre-et-Loire

Voir aussi
 Billy-lès-Chanceaux, commune de Côte-d'Or